Rita&Luca Films és una distribuïdora de cinema per a nens i nenes que proposa una selecció ben escollida de pel·lícules amb encant, tendresa i divertides per tal de fer volar la imaginació i deixar-se portar en un altre món. Té programes de curtmetratges amb un mateix fil temàtic i llargmatratges de qualitat arítstica i pedagògica; aquestes són les seves senyals d'identitat. Des de La Costa, es fan càrrec de l'estratègia digital en xarxes socials de diversos dels seus films. A Rita & Luca Films volen que el cine maravelli als nens, que els faci créixer, que els diverteixi i els tracti com a éssers inteligents, imaginatius i crítics. Tot això des de l'exel·lència artística, la voluntat educativa i el sentit de l'entreteniment. "A Rita&Luca Films són autèntiques expertes en la matèria dedicades únicament a garantir la qualitat d'allò que miren els nostres fills." - Elodie Mellado, Editora de Filmin.

Rita&Luca Films són un petit equip de persones, gairebé totes dones, que tenen com a objectiu treballar un cinema independent i de qualitat per poder-lo portar a casa i compartir-lo. Cal destacar que les seves pel·lícules (les quals són d'una cuidada selecció per tal d'ensenyar però alhora divertir) van dirigides a un públic de nens d'entre 2 i 12 anys.

Rere el projecte de Rita & Luca Films hi podem trobar MODIband, una entitat cultural amb més de 15 anys d'història implusadora de projectes reconeguts com ara Sala Montjuïc (i el seu cinema a la fresca) i Mi primer Festival de Cine. Treballen habitualment amb institucions culturals com la Filmoteca de Catalunya i la Fundació La Caixa per a la gestió i programació de cicles de cine per a nens. MODIband és una garantia de qualitat de contingut, cura del target i de la comunicació dirigida al públic familiar. Aquest projecte compta amb el recolzament de VER CINE, empresa de dsitribució, assessoria i consultoria audiovisual amb un extens bagatge en el sector audiovisual i amb un profund coneixement de la indústria a nivell nacional.

Referències 

Empreses de Catalunya